Periclimeno – uno degli argonauti, figlio di Neleo, aveva la capacità di assumere la forma di qualsiasi animale
Periclimeno – tebano che partecipò alla guerra dei Sette contro Tebe
Periclimeno – re di Pilo, discendente di Nestore
Periclimeno – padre di Ergino, uno degli Argonauti